GJE est un sigle qui peut désigner :
 Grand jury européen, une association qui organise des dégustations de grands vins selon des règles strictes.

GJE est un nom qui peut désigner :
  gje (en français, guié), une lettre de l'alphabet cyrillique utilisée dans l'écriture du macédonien.